Ornithodoros — род клещей из семейства Argasidae. Укусы этих клещей вызывают у человека и некоторых других животных акариаз орнитодороз.

Название 
Название происходит от греческих слов ornithos («птица») и doros («дар»).

Ареал

На территории бывшего СССР 
По данным, приведенным в Казахской советской энциклопедии, в Средней Азии, Казахстане, Крыму, Кавказе и Молдове известно 7 видов.

Анатомия 
Отверстие между средней и задней кишками утрачено, что делает клещей неспособными выводить продукты пищеварения из своего тела.

Виды 
В состав рода включают следующие виды

 Ornithodoros alactagalis Issaakjan, 1936
 † Ornithodoros antiquus Poinar, 1995
 Ornithodoros apertus Walton, 1962
 Ornithodoros arenicolous Hoogstraal, 1953
 Ornithodoros asperus Warburton, 1918
 Ornithodoros atacamensis Muñoz-Leal, Venzal & González-Acuña, 2016
 Ornithodoros brasiliensis Aragão, 1923
 Ornithodoros cholodkovskyi Pavlovsky, 1930
 Ornithodoros compactus Walton, 1962
 Ornithodoros coniceps Canestrini, 1890
 Ornithodoros costalis Diatta, Bouattour, Durand, Renaud & Trape, 2013
 Ornithodoros coriaceus Koch, 1844
 Ornithodoros eremicus Cooley & Kohls, 1941
 Ornithodoros faccinii Barros-Battesti, Landulfo & Luz, 2015
 Ornithodoros furcosus Neumann, 1908
 Ornithodoros graingeri Heisch & Guggisberg, 1953
 Ornithodoros grenieri Klein, 1965
 Ornithodoros gurneyi Warburton, 1926
 Ornithodoros hermsi Wheeler, Herms & Meyer, 1935
 Ornithodoros indica Rau & Rao, 1971
 Ornithodoros kairouanensis Trape, Diatta, Bouattour, Durand & Renaud, 2013
 Ornithodoros kelleyi Cooley & Kohls, 1941
 Ornithodoros knoxjonesi Jones & Clifford, 1972
 Ornithodoros lahillei Venzal, González-Acuña & Nava, 2015
 Ornithodoros macmillani (Hoogstraal & Kohls, 1966)
 Ornithodoros madagascariensis Hoogstraal, 1962
 Ornithodoros marocanus Velu, 1919
 Ornithodoros merionesi Trape, Diatta, Belghyti, Sarih, Durand & Renaud, 2013
 Ornithodoros moubata (Murray, 1877)
 Ornithodoros nattereri Warburton, 1927
 Ornithodoros nicollei Mooser, 1932
 Ornithodoros normandi Larrousse, 1923
 Ornithodoros occidentalis Trape, Diatta, Durand & Renaud, 2013
 Ornithodoros parkeri Cooley, 1936
 Ornithodoros porcinus Walton, 1962
 Ornithodoros procaviae Theodor & Costa, 1960
 Ornithodoros quilinensis Venzal, Nava, Mangold, Mastropaolo, Casás & Guglielmone, 2012
 Ornithodoros rietcorreai Labruna, Nava & Venzal, 2016
 Ornithodoros rostratus Aragão, 1911
 Ornithodoros rupestris Trape, Bitam, Renaud & Durand, 2013
 Ornithodoros saraivai Muñoz-Leal & Labruna, 2017
 Ornithodoros savignyi (Audouin, 1827)
 Ornithodoros sawaii Kitaoka & Suzuki, 1973
 Ornithodoros sonrai Sautet & Witkowski, 1943
 Ornithodoros steini (Schulze, 1935)
 Ornithodoros tartakovskyi Olenev, 1931
 Ornithodoros tholozani Laboulbène & Mégnin, 1882
 Ornithodoros transversus (Banks, 1902)
 Ornithodoros turicata (Dugès, 1876)
 Ornithodoros xerophylus Venzal, Mangold & Nava, 2015
 Ornithodoros zumpti Heisch & Guggisberg, 1953

Вид Carios erraticus ранее включали в состав данного рода под именем Ornithodoros erraticus.

Примечания 

Аргасовые клещи
Роды паукообразных